Con il nome Verano si indicano:

Geografia 
 Verano – comune italiano in provincia di Bolzano
 Verano Brianza – comune italiano in provincia di Monza e Brianza
 Verano – zona urbanistica di Roma comprendente il camposanto omonimo
 Verano – frazione di Podenzano in provincia di Piacenza

Santi e beati 
 San Verano (più di un santo è venerato con questo nome)

Altro 
 Cimitero del Verano – cimitero monumentale della città di Roma
 Verano di Cavaillon – santo francese
 Vive el verano – canzone della cantante messicana Paulina Rubio 
 Pieve di San Verano – chiesa toscana
 Santi Jacopo e Verano alla Costa d'acqua – eremo posto sui Monti Pisani
 Buick Verano – versione americana di Opel Astra J nella sola configurazione 4 porte sedan.